Osoby o tym nazwisku:
 Minna Cauer – niemiecka nauczycielka, działaczka oświatowa i kobieca
 Stanislaus Cauer – niemiecki rzeźbiarz